Ado
Ado, 9. századi vienne-i érsek
Ado, Eduardo Roberto Stinghen brazil labdarúgó legismertebb neve
ADO
ADO Den Haag, holland labdarúgóklub
ADO, Albinegros de Orizaba vagy Atlético Deportivo Orizabeño, mexikói labdarúgóklub
ADO, az ActiveX Data Objects rövidítése
ADO, a dél-ausztráliai andamookai repülőtér IATA-kódja